A FMC Kupa volt a 2007-es Magyar SEAT León Kupa hetedik fordulója. Itt került megrendezésre a XIII., XVI. futam.

XIII. Futam

Végeredmény

XIV. Futam

Végeredmény 

 Felügyelő testületi döntés: 15 mp büntetés

További információk 

2007 a motorsportban